Bymose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bymose (Agersted Sogn) – en bebyggelse i Agersted Sogn, Brønderslev Kommune
 Bymose (Beder Sogn) – en bebyggelse i Beder Sogn, Aarhus Kommune